Sylvester kan henføre til:

Som et enkelt navn, de følgende kirkemænd 
 Pave Sylvester 1. (Skt. Sylvester)
 Pave Sylvester 2.
 Pave Sylvester 3.
 Modpave Sylvester 4.
 Sankt Sylvester (flertydig)
 Sylvester af Kiev
 Sylvester af Assisi
 Sylvester af Worcester, biskop af Worcester i det tidlige 13. århundrede

Fornavne 
 Silvester Diggles (1817-1880), australsk musiker og ornitologi
 Sylvester af Marsico
 Sylvester Gozzolini, grundlægger af Sylvestrines
 Sylvester James, amerikansk sanger
 Sylvester Stallone, skuespiller/forfatter/instruktør/producer
 Sylvester McCoy, skuespiller
 Sylvester Terkay, Amerikansk professional bryder
 Sylvester Graham, Presbyteriansk minister, fader til graham crackers
 Sylvester (sanger) - en dansk sanger

Efternavne 
 Attila Silvester, kendt græsk koreograf
 Dean Sylvester, amerikansk hockey spiller
 Harold Sylvester, amerikansk film og television skuespiller
 James Joseph Sylvester, engelsk matematiker
 Joshua Sylvester, engelsk digter
 Michael Sylvester, amerikansk operasanger
 Rick Sylvester, amerikansk stuntman
 Leif Sylvester, dansk kunstner og skuespiller

Stednavne 
 Mount Sylvester, i Canada
 Saint-Sylvestre (flertydig)
 Sylvester, Georgia
 Sylvester, Nova Scotia
 Sylvester, Texas
 Sylvester, West Virginia
 Sylvester, Wisconsin
 Sylvester (krater) på månen, navngivet efter James Joseph Sylvester

Oprindelse 
Sylvester er afledt af det latinske adjektiv silvestris ("stammende fra/vedrørende en skov"), hvilket er afledt fra navneordet silva, der betyder "skov". Klassisk latin staver det med i. På klassisk latin repræsenterer y en separat lyd forskellig fra i, ikke en ægte latinsk lyd men én, der blev anvendt i transskriptioner af fremmedord. Efter den klassiske periode bliver y udtalt i. Stavninger med Sylv- i stedet for Silv- daterer fra efter den klassiske periode.

Arter 
 Euploea sylvester, en sommerfugle art
 Felis silvestris, vildkat

Se også 
 Silvester